«Пейзаж с Аполлоном и сивиллой Кумской» () — картина французского художника Клода Желле по прозванию Лоррен, из собрания Государственного Эрмитажа.

Картина иллюстрирует сюжет, описанный Овидием в «Метаморфозах» (XIV, 121—154): престарелая сивилла из Кум рассказала Энею о своей давней встрече с Аполлоном, который в неё влюбился и готов был исполнить любое её желание. Юная сивилла, набрав горсть пыли, попросила себе столько лет, сколько пылинок находится у неё в горсти, но при этом она забыла попросить себе вечную молодость.

В XIX веке считалось, что изображён конкретный пейзаж на берегу Байского залива под Кумами в окрестностях Неаполя, однако Лоррен в своём творчестве избегал изображений реальных пейзажей, предпочитая конструировать условные. Тем не менее в этой картине он изобразил вполне существующие постройки. На дальнем плане виден римский Колизей и руины акведука Марция, также находящиеся в Риме. Левее их показаны Трофеи Мария, в действительности расположенные на Капитолийском холме рядом со статуями Кастора и Поллукса. Слева внизу на обломке колонны следы стёртой надписи, из которой читаются цифры «…6…2». С тыльной стороны картины справа внизу чёрной краской нанесены цифры «3414» — под этим номером картина была внесена в опись Императорского Эрмитажа в 1859 году. Справа и слева существовали приставки шириной 4,7 см, сделанные во время нахождения картины в собрании Уолпола, после поступления картины в Эрмитаж они были убраны.

Лоррен редко сам писал человеческие фигуры на своих картинах и часто заказывал их исполнение другим художникам. Так и на этой картине фигуры приписываются кисти Филиппо Лаури. Сам Лоррен большинство своих работ зарисовывал в своём дневнике «Liber Veritatis», «Пейзажу с Аполлоном и сивиллой Кумской» в этом дневнике соответствует рисунок № 99. В 1777 году все рисунки из «Liber Veritatis» были гравированы английским художником Ричардом Ирломом и сам дневник в трёх томах впервые был издан .

Картина написана около 1646—1647 года по заказу кардинала . Ранее Лоррен уже писал для кардинала Массими «Пейзаж с Аргусом, стерегущим Ио», который ныне находится в собрании графов Лестеров в усадьбе Холкем-холл. Обе картины принято считать парными. По мнению Н. К. Серебрянной, включение элементов реально существовавших античных построек связано с археологическими интересами заказчика. После смерти К. Массими, последовавшей в 1677 году, картину унаследовал его брат Фабио Массими, который в следующем году продал её маркизу Николо Мария Паллавичино в Риме. Затем картина принадлежала маркизу де Мари и впоследствии оказалась в Англии в собрании мэра Лондона сэра , у которого в 1725 году её купил сэр Роберт Уолпол. С 1728 года картина выставлялась в его лондонском доме на Арлингтон-стрит, а с 1828 года она находилась в официальной резиденции премьер-министров Великобритании на Даунинг-стрит, 10. Позже картина хранилась в родовом поместье Уолполов в Хоутон-холле. В 1778 году наследниками Уолпола всё собрание картин было продано императрице Екатерине II, и с 1779 года картина находится в Эрмитаже. Выставляется в Зимнем дворце в зале 280 (зал Лоррена).

В 1982—1983 годах в Национальной галерее искусства в Вашингтоне и затем в Гран-Пале в Париже проходила большая ретроспективная выставка Клода Лоррена. Эрмитажная картина на той выставке представлена не была, но в обзорной статье о Лоррене ей было уделено несколько строк. Автор статьи французский искусствовед Диана Руссель трактовала сюжет в рамках христианской традиции. Со времён Средневековья считалось что сивилла Кумская предсказала рождение Христа и последующее владычество католицизма, а Аполлона в данном случае можно воспринять как самого Христа. Н. К. Серебрянная не отвергая этого толкования, считает что значение сюжета для XVII века гораздо проще:

…мы полагаем, что гораздо очевиднее звучит <…> тема бренности бытия, но трактуется она художником несколько шире. Пыль, просыпающаяся на землю из руки сивиллы, — не только напоминание об утекающей, как песок, человеческой жизни, но и размышление о её быстротечности. Позади, за проливом, взгляд зрителя видит одни лишь руины — напоминание о том, что даже самые замечательные творения человека рано или поздно обречены на гибель.

Примечания

Литература 
 
 
 

Картины из собраний Государственного Эрмитажа
Картины Клода Лоррена
Пейзажи XVII века
Морские пейзажи
Картины по сюжетам греко-римской мифологии
Картины из собрания Роберта Уолпола